Hippokorystes () ist in der griechischen Mythologie:

 Hippokorystes (Sohn des Aigyptos)
 Hippokorystes (Sohn des Hippokoon)